Ки́нгстон (, ) — столица и крупнейший город Ямайки. Расположен на Карибском море; городская агломерация 580 тысяч жителей. Находится в естественной гавани, защищён длинной и узкой косой Палисадос, соединяющей Порт-Ройял и международный аэропорт с остальными частями острова.
Кингстон самый большой англоязычный город во всем карибском регионе. Кингстон — не только столица Ямайки, но и оживленный порт, центр швейной и пищевой промышленности. Город основан в 1693 году Великобританией. В 1872 в городе располагалась администрация Ямайки. Город получил статус столицы, когда остров получил независимость в 1962 году.

Бедные кварталы Кингстона (Тренчтаун) — родина музыки в стиле регги, который развивался на основе музыки ска — смеси африканских, европейских и латиноамериканских мотивов, и популярного стиля Дэнсхолл. Город состоит из двух частей — исторического центра (Даунтаун) и Нового Кингстона.

В январе 1976 были подписаны межгосударственные соглашения в городе Кингстон. Как результат, по настоящее время в мире действует Ямайская валютная система плавающих курсов.

Этимология 
Город основан в 1693 году и назван Кингстон — буквально «королевское селение» (англ. king — «король» + -ton — элемент, входящий в многие англоязычные
топонимы, буквально — «ферма, деревня»).

Население 
Численность населения Кингстона составляет 580 тыс. человек. Большую часть населения составляют африканцы (более 70 %) и метисы (около 15 %). Остальная часть — это выходцы из Европы и Азии. Государственный язык английский, но большинство жителей столицы используют местный диалект.

Туризм 
Природа Ямайки привлекает в Кингстон множество любителей экзотических пейзажей. Наибольший приток туристов в столицу отмечается с декабря по май: в это время в гостиницах и ресторанах цены существенно повышаются. Посетив ночной клуб или дискотеку в одном из ресторанов города, приезжие смогут повеселиться под замечательную музыку регги, родиной которой и является Кингстон. Весной в столице проводится чрезвычайно массовый и зрелищный праздник — карнавал, а в конце декабря можно стать участником фестиваля Джонкану, посвященного католическому Рождеству.

Среди немногих интересных мест столицы можно выделить Национальную галерею в Рой-Вест-Билдинг с обширной коллекцией работ местных художников, Институт Ямайки, Конференц-Центр, Королевский дом (бывшая губернаторская резиденция, сейчас здесь музей) и собор Св. Екатерины (XVII в.), музей вооруженных сил, музей Национальной истории, музей Геологии, расположенный в исторической части Порт-Рояля музей Археологии, музей естествознания, музей араваки, Зоологический музей, минеральные источники Рокфорд, торговый район Девон-Хаус, зелёный Бун-Оезис, ботанический сад Кеслтон, парк Кайманас, Национальный Театр танца, Африканский Музей, Музей форта Чарльз-Маритайм и, конечно, Музей Боба Марли в бывшем доме певца. Некоторое разнообразие вносят народные уличные оркестры, играющие традиционное регги, а также шумные уличные рынки.

На Ямайке снимался первый фильм о Джеймсе Бонде из канонической серии — «Доктор Ноу».

Климат 
Кингстон имеет ровный тропический климат. Выраженного влажного и сухого сезона нет, хотя максимум осадков приходится на сентябрь-ноябрь, нередко за счёт тропических циклонов, а минимум приходится на январь-апрель. Климат очень жаркий: средняя температура круглый год очень высокая, и составляет в среднем 28 °С. При этом климат очень ровный: температура никогда не поднималась выше 37,3 °C и не опускалась ниже 13,4 °C.

Культура и наука 
В Кингстоне находится множество учреждений культуры: Национальная библиотека и Национальная галерея Ямайки, штаб-квартира Фонда наследия Ямайки, Музей Боба Марли.

Также здесь расположены научные организации: штаб-квартира Международного органа ООН по морскому дну, Университет Вест-Индии.

Города-побратимы 
  Майами, Флорида, США;
  Каламазу, Мичиган, США;
  Топика, Канзас, США;
  Ковентри, Англия, Великобритания;
  Гвадалахара, Мексика;
  Шэньчжэнь, Китай;
  Паневежис, Литва.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Kingston & St Andrew Corporation Website
 Обзор достопримечательностей Кингстона 

 
Порты Карибского моря